

Patronymes 
Iemelianov, Emelianov (masculin ; ) ou Iemelianova, Emelianova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ielena Iemelianova (1983-), joueuse de volley-ball russe
 Kirill Emelianov (1991-), acteur russe
 Stanislav Iemelianov (1990-), athlète russe spécialiste de la marche
 Vadim Iemelianov (1942-1977), boxeur soviétique

Patronyme russe